2 miejscowości w Polsce: 
 Kajew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Kajew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów